Адама Траоре ():

 Адама Траоре (1989) — малійський футболіст
 Адама Траоре (1990) — івуарійський футболіст
 Адама Траоре (28 червня 1995) — малійський футболіст
 Адама Траоре (5 червня 1995) — малійський футболіст
 Адама Траоре (1996) — іспанський футболіст малійського походження
Сторінки зі списками однофамільців-тезок